Кубок вызова МХЛ 2017 — восьмой в истории Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги. Он состоялся 15 января 2017 года в многофункциональном спортивно-концертном комплексе «Уфа-Арена» города Уфа и завершился победой команды «Запад» со счётом 2:1 по буллитам.

Составы команд

Ход игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Неделя звёзд хоккея
 Отчёт о матче
 Голы и лучшие моменты матча за Кубок Вызова 2017

Молодёжная хоккейная лига